Schmauder ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schmauder (* 1966), deutscher Historiker und Archivar
 Doris Schmauder (1929–1998), deutsche Bildhauerin 
 Gesine Schmauder (* 1970),  deutsche Künstlerin 
 Martin Schmauder (* 1962), deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Hochschullehrer
 Michael Schmauder (* 1964), deutscher Archäologe